Vendée Globe (Ванде́-Глоб) — кругосветная регата яхт-одиночек, которая проводится без остановок (нон-стоп) и без посторонней помощи. В силу исключительно сложных условий южных широт, где проходит соревнование, её называют «Эверестом парусного спорта».

Регата проводится один раз в четыре года, с ноября по февраль. Отправная и конечная точка маршрута — порт Ле-Сабль-д’Олон во французском департаменте Вандея. Маршрут регаты в целом повторяет маршрут шерстяных клиперов XIX века. Первое соревнование организовал в 1989 году французский яхтсмен Филипп Жанто, которому показались слишком мягкими условия кругосветной регаты одиночек Around Alone. Ныне организаторами выступают власти департамента. К участию в регате допускаются только яхты-одиночки класса Open 60 (длина 18 метров).

Принять участие в регате исключительно престижно. Чтобы получить место в стартовом составе, необходимо доказать отличное состояние здоровья и значительный опыт в парусных гонках:

Кругосветная безостановочная регата представляет собой значительный риск, и для его уменьшения оргкомитет ввел серьёзные ограничения по допуску: яхтсмен должен либо успешно пройти предыдущую гонку Ванде Глоб, либо другую транс-океанскую одиночную гонку, на этой же яхте, либо пройти квалификационный переход через океан длиной не менее  миль, со средней скоростью не менее  Также перед регатой все участники проходят в обязательном порядке курсы по выживанию в море и медицинскую подготовку.

Несмотря на это, значительная часть участников снимается с соревнования в первые же дни после начала. Среди таковых был и единственный в истории гонки россиянин — Фёдор Конюхов (в 2000 году). Гонка проходит без посторонней помощи в пустынных южных широтах, где отсутствует возможность оперативно спасти участника, терпящего бедствие. Спать яхтсменам приходится урывками, по 20—30 минут кряду. Во время гонки 1996—1997 годов один из участников пропал без вести. Перипетиям регаты посвящён художественный фильм «Одиночка» (2013).

В 2016—2017 годах  яхстмен Армель Ле Клеаш из Франции преодолел маршрут за рекордное время —  74 дня 3 часа 35 минут и 46 секунд. Он прошёл дистанцию на 3 дня 22 часа и 41 минуту быстрее, чем предыдущий рекордсмен – Франсуа Габар, чье плавание состоялось в 2012—2013 годах. Регата 2016—2017 годов стала первой за 20 лет, в которой не приняла участие ни одна женщина.

Персоналии 
Победители
 1989—1990 — Титуан Ламазу
 1992—1993 — Алан Готье
 1996—1997 — Кристоф Огуин
 2000—2001 — Мишель Дежуайо
 2004—2005 — Винсент Риу
 2008—2009 — Мишель Дежуайо
 2012—2013 — Франсуа Габар
 2016—2017 — 
 2020—2021 — 

Другие известные участники
 Катрин Шабо, 1996—1997; 6-е место (первая женщина, завершившая регату)
 Эллен Макартур, 2000…2001 год, второе место;
 Фёдор Конюхов, 2000 год, сошёл

Примечания

Ссылки 

 
 Информация на русском языке
 

Кругосветные регаты
Мероприятия, регулярно проводимые с 1989 года
Вандея

Соревнования во Франции
